Sarcophyton (koralen), een geslacht in de familie van de lederkoralen;
 Sarcophyton (orchideeën), een geslacht van orchideeën.